Fusea este un nume propriu românesc, care se poate referi la,

Om politic 
 Cristache Fusea (1820 - 1890), politician român din secolul al XIX-lea, membru fondator al Partidului Național Liberal din România, la 24 mai 1875.

Localitate 
 Fusea, Dâmbovița

Nume proprii
Toponime românești